Слепо́е пятно́ (оптический диск, ) — имеющаяся в каждом глазу здорового человека (и всех зрячих хордовых животных) область на сетчатке, которая не чувствительна к свету. Нервные волокна от рецепторов к слепому пятну идут поверх сетчатки и собираются в зрительный нерв, который проходит сквозь сетчатку на другую её сторону и потому в этом месте отсутствуют светочувствительные рецепторы.

Слепые пятна в каждом из двух глаз находятся в разных местах (симметрично), поэтому при нормальном использовании обоих глаз их влияние незаметно; кроме того, мозг корректирует воспринимаемое изображение, потому для обнаружения слепого пятна необходимы специальные приёмы. Со стороны носа, а следовательно, вне оптической оси глаза, к area centralis примыкает зрительный диск, где собираются зрительные нервные волокна, образующие зрительный нерв. Эта область лишена фоторецепторов, нечувствительна к свету, поэтому в этой области сетчатки мы ничего не видим. Несмотря на то, что область расположена к носу от центральной зоны сетчатки, видит её человек с височной стороны (так как видит перевёрнутое изображение), эта область и именуется слепым пятном.

История 
Слепое пятно открыл Эдм Мариотт в 1668 году. Король Франции Людовик XIV развлекался со слепым пятном, наблюдая своих подданных, как будто у них не было голов.
Слепое пятно увеличивается при заболеваниях зрительного нерва, прогрессировании глаукомы.
Размеры слепого пятна имеют значение для безопасности дорожного движения (при значительном снижении зрения на одном глазе).

Обнаружение слепого пятна 
 Чтобы наблюдать у себя слепое пятно, закройте правый глаз и левым глазом посмотрите на правый крестик, который обведён кружочком. Держите лицо и монитор вертикально. Не сводя взгляда с правого крестика, приближайте (или отдаляйте) лицо от монитора и одновременно следите за левым крестиком (не переводя на него взгляд). В определённый момент (на определенном, индивидуальном расстоянии лица от монитора) он исчезнет. Аналогичный опыт можно провести и с правым глазом.

Этим способом можно также оценить приблизительный угловой размер слепого пятна.

Точное расположение и размеры слепого пятна глаза определяются по его проекции при периметрии поля зрения глаза и при ретиноскопии.

Рациональность 

Эта особенность строения сетчатки хордовых часто упоминается в спорах об эволюции как пример нерационального дизайна, часто в сравнении с сетчаткой головоногих, у которых слепого пятна нет. Этот аргумент, однако, игнорирует все остальные, связанные с наличием слепого пятна, существенные отличия строения сетчатки хордовых от сетчатки головоногих рабдомерного типа. В сетчатке человека, как и прочих хордовых, в отличие от рабдомерной сетчатки моллюсков, светочувствительные клетки по необходимости направлены наружным сегментом в сторону пигментного эпителия сетчатки, который осуществляет утилизацию отработавшего пигмента, питание и охлаждение фоточувствительного слоя. По этой причине нервные клетки и отходящие к мозгу аксоны расположены в сетчатке хордовых на поверхности сетчатки. Такое устройство сетчатки обеспечивает более плотную упаковку светочувствительных элементов и потенциально более высокое разрешение. Рабдомерное устройство имеет свои преимущества, например, способность воспринимать поляризацию света. Акцентирование внимания только на одной детали, без попытки найти ей рациональное объяснение в более широком контексте строения глаза как целого и условий его функционирования у конкретного организма, делает аргумент о «нерациональности» скорее эмоциональным, чем научным.

Примечания

См. также 
 Жёлтое пятно
 Слепота невнимания

Глаз